Slovo elektron (řec. ηλεκτρον, žlutý kov, jantar) může znamenat:

 elektron – subatomární částice
 elektron (slitina hořčíku) 
 slangový název kol (například automobilových a motocyklových ráfků) vyrobených kováním z této slitiny. Toto označení je široce užíváno i pro běžnější lité ráfky z hliníkové slitiny.
 slitina zlata a stříbra, běžněji elektrum – slitina se vyskytuje v přírodě a používala se k ražení nejstarších řeckých mincí i k výrobě šperků
 Elektron (družice) – série sovětských umělých družic z roku 1964, určených na výzkum radiačních pásů Země

Podobné 

 Electron – rozcestník

Externí odkazy